Terra incognita, een term uit de cartografie
 Terra Incognita (televisieserie), een televisieprogramma van Net5 & VT4
 Een werk uit 1995 van de kunstenaar Hans Mes op de hoek van de Rikkerdaweg en de Kompasstraat in Lutjegast
 Terra Incognita (Juliette and the Licks), muziekalbum